Division 1 i innebandy för damer 1994/1995 var Sveriges högsta division i innebandy för damer för säsongen 1994/1995. Division 1 bestod av sex serier (norra, nordvästra, västra, östra, sydvästra och södra) som vardera bestod av 8 lag. De två främsta i varje serie gick vidare till SM-slutspel, medan de två sämsta i varje serie flyttades ner och lag 8. IBK Lockerud blev svenska mästarinnor efter finalseger mot Hagsätra IBK med 2-1 i matcher.

Sluttabeller

Division 1 norra
Lag 1–3: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 nordvästra
Lag 1–3: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 västra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 östra
Lag 1–3: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 sydvästra
Lag 1–3: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 södra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

SM-slutspel

Åttondelsfinaler
25 februari 1995: Hindås IBK-Växjö Östra IK 6-5 (sudden death)
25 februari 1995: Skellefteå IBK-Kristinebergs AIS 7-5
25 februari 1995: Noret/Mora IBF-VK Rasket 0-8
25 februari 1995: LUGI IK-Storvreta IBK 3-4
25 februari 1995: Balrog IK-IBK Lockerud 2-5
25 februari 1995: IKSU-Hagsätra IBK 6-3
26 februari 1995: Pixbo IK-Sjöstads IF 4-2
26 februari 1995: KFUM Örebro-IBF Falun 2-6
4 mars 1995: Hagsätra IBK-IKSU 3-1
4 mars 1995: IBK Lockerud-Balrog IK 9-5 (IBK Lockerud vidare med 2-0 i matcher)
4 mars 1995: VK Rasket-Noret/Mora IBF 8-1 (VK Rasket vidare med 2-0 i matcher)
4 mars 1995: Storvreta IBK-LUGI IK 4-3 (sudden death, vidare med 2-0 i matcher)
4 mars 1995: Kristinebergs AIS-Skellefteå IBK 7-3
4 mars 1995: Växjö Östra IK-Hindås IBK 7-2
4 mars 1995: Sjöstads IF-Pixbo IBK 3-1
4 mars 1995: IBF Falun-KFUM Örebro 2-0 (IBF Falun vidare med 2-0 i matcher)
5 mars 1995: Kristinebergs AIS-Skellefteå IBK 6-3 (Kristinebergs AIS vidare med 2-1 i matcher)
5 mars 1995: Hagsätra IBK-IKSU 4-3 (Hagsätra IBK vidare med 2-1 i matcher)
5 mars 1995: Sjöstads IF-Pixbo IBK 7-5 (Sjöstads IF vidare med 2-1 i matcher)
5 mars 1995: Växjö Östra IK-Hindås IBK 1-2 (sudden death, Hindås IBK vidare med 2-1 i matcher)

Kvartsfinaler
18 mars 1995: Kristinebergs AIS-Sjöstads IF 1-7
18 mars 1995: IBK Lockerud-VK Rasket 3-1
18 mars 1995: Hindås IBK-Hagsätra IBK 0-5
19 mars 1995: Storvreta IBK-IBF Falun 1-4
25 mars 1995: Hagsätra IBK-Hindås IBK 3-1 (Hagsätra IBK vidare med 2-0 i matcher)
25 mars 1995: IBF Falun-Storvreta IBK 2-0 (IBF Falun vidare med 2-0 i matcher)
25 mars 1995: VK Rasket-IBK Lockerud 1-2 (sudden death, IBK Lockerud vidare med 2-0 i matcher)
25 mars 1995: Sjöstads IF-Kristinebergs AIS 6-1 (Sjöstads IF vidare med 2-0 i matcher)

Semifinaler
1 april 1995: IBK Lockerud-IBF Falun 4-3
1 april 1995: Sjöstads IF-Hagsätra IBK 2-5
8 april 1995: IBF Falun-IBK Lockerud 0-4 (IBK Lockerud vidare med 2-0 i matcher)
8 april 1995: Hagsätra IBK-Sjöstads IF 3-4
9 april 1995: Hagsätra IBK-Sjöstads IF 5-3 (Hagsätra IBK vidare med 2-1 i matcher)

Finaler
17 april 1995: IBK Lockerud-Hagsätra IBK 4-2
22 april 1995: Hagsätra IBK-IBK Lockerud 3-2 (sudden death)
23 april 1995: Hagsätra IBK-IBK Lockerud 1-4 (IBK Lockerud svenska mästarinnor med 2-1 i matcher)

Källor
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015

Externa länkar

Sport i Sverige 1994
Sport i Sverige 1995
1994
Innebandysäsongen 1994/1995